Kalenga (instrument), een Nigeriaanse heuptrommel
 Kalenga (district), een administratief district in Tanzania
 Kalenga (geslacht), een vlindergeslacht